Dionís o Dionisi (en llatí Dionysius, en grec antic Διονύσιος) va ser un metge grec del qual Cels (Celsus) en menciona algunes fórmules mèdiques . Va viure al , o potser una mica abans dins el . Podria ser la mateixa persona que Dionís de Milet.

Referències 

Metges de la Grècia romana